Тариморо:

 Тариморо — город в Мексике, входит в муниципалитет Тариморо штата Гуанахуато. 
 Тариморо — муниципалитет в Мексике, входит в штат Гуанахуато.